Asai steht für:
 Asai (Klan), ein japanischer Klan

Asai ist der Familienname folgender Personen:
 Asai (Klan), japanisches Adelsgeschlecht
 Asai Chū (1856–1907 in Kyōto), japanischer Maler
 Eriko Asai (* 1959), japanische Marathonläuferin
 Isao Asai (* 1942), japanischer Eishockeyspieler
 Asai Kan’emon (1901–1983), japanischer Maler
 Katsuaki Asai (* 1942), japanischer Aikidō-Meister
 Kiyoshi Asai (* 1940), japanischer Sprinter
 Tadashi Asai (* 1990), japanischer Ringer
 Tetsuhiko Asai (1935–2006), japanischer Karate-Meister
 Toshimitsu Asai (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Yoshihiro Asai (* 1966), japanischer Wrestler

ASAI steht als Abkürzung für:
 L'Association Suisse d'Audit Interne  (Schweizerischen Verband für Interne Revision) 
 Association Suisse des Architectes d'Intérieur (Vereinigung Schweizer Innenarchitekten und Innenarchitektinnen)
 The Advertising Standards Authority for Ireland 
 The American Society of Architectural Illustrators
 Advanced Server Admin Interface (Software)
 ASAI AG, ein Schweizer Präzisionswaffen-Hersteller

Siehe auch:
 Assai

ASAI